Aaron Bridgers (1918-2003), pianiste de jazz français ;
 Phoebe Bridgers (1994-), autrice-compositrice-interprète américaine ;
 Sean Bridgers (1968-), acteur américain.